Génocide peut faire référence à :
 Génocide, Génocide culturel
 Genocide, film documentaire américain de 1982

Les articles traitant de génocides, reconnus ou contestés, sont :
 Europe
 Génocide juif, également appelé Shoah ou Holocauste
 Génocide tzigane (appelé aussi Porajmos)
 Génocide grec pontique
 Holodomor, grande famine reconnue comme un génocide en Ukraine
 Opération Tchétchévitsa, déportation des Tchétchènes en 1944
 Massacre de Srebrenica
 France
 Génocide en droit pénal français
 la section « Génocide » : un débat historique récent de l'article sur la guerre de Vendée
 Amérique
 Actes de génocide en Amérique
 Moyen-Orient
 Génocide arménien
 Génocide kurde
 Génocide assyrien
 Asie
 Conflit hmong
 Crimes du régime Khmer rouge
 Afrique
 Massacre des Héréros
 Génocide au Rwanda
 Massacres et violations graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo entre 1994 et 2003